Eccles (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Nord
Eccles (Greater Manchester), een plaats in het gebied rond de Engelse stad Manchester 
Eccles cake, een koekje, vernoemd naar de plaats Eccles in Greater Manchester